|-
| 188301 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188302 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188303 - ||  || 7 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188304 - ||  || 10 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188305 - ||  || 11 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188306 - ||  || 9 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188307 - ||  || 12 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188308 - ||  || 21 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188309 - ||  || 22 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 188310 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188311 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188312 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188313 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188314 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188315 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188316 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188317 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188318 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 188319 - ||  || 5 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188320 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188321 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188322 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188323 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188324 - ||  || 9 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 188325 - ||  || 28 mai 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 188326 - ||  || 2 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188327 - ||  || 4 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188328 - ||  || 2 iulie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188329 - ||  || 22 iulie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 188330 - ||  || 22 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188331 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188332 - ||  || 19 august 2003 ||  || 
|-
| 188333 - ||  || 21 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 188334 - ||  || 24 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188335 - ||  || 20 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188336 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188337 - ||  || 23 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188338 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188339 - ||  || 7 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188340 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 188341 - ||  || 17 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188342 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188343 - ||  || 16 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188344 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188345 - ||  || 23 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188346 - ||  || 17 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188347 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188348 - ||  || 27 septembrie 2003 || Apache Point || SDSS
|-
| 188349 - ||  || 14 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188350 - ||  || 17 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 188351 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 188352 - ||  || 3 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188353 - ||  || 1 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188354 - ||  || 17 decembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188355 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188356 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188357 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188358 - ||  || 20 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188359 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 188360 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188361 - ||  || 13 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188362 - ||  || 15 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188363 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188364 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188365 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188366 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188367 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188368 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188369 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188370 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188371 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188372 - ||  || 31 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188373 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188374 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188375 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 188376 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188377 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188378 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188379 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188380 - ||  || 11 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188381 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188382 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188383 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188384 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 188385 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188386 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188387 - ||  || 15 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188388 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188389 - ||  || 16 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188390 - ||  || 17 februarie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 188391 - ||  || 18 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188392 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188393 - ||  || 17 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188394 - ||  || 19 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188395 - ||  || 22 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188396 - ||  || 26 februarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 188397 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188398 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188399 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 188400 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-